KFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di False Pass (Alaska) (Stati Uniti)